Plaża Maho
 Maho – żeńskie imię japońskie